Zini ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto José Zini Filho (1932–2006), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Limeira
 Daniela Zini (* 1959), italienische Skirennläuferin
 Giovanni Zini (1894–1915), italienischer Fußballspieler
 Katia Zini (* 1981), italienische Shorttrackerin
 Mara Zini (* 1979), italienische Shorttrackerin
 Rudy Zini (* 1988), italienischer Biathlet

sowie der Name der fiktiven Figur
 Zini, Computeranimation für eine ARD-Kindersendung, siehe Spaß am Dienstag #Elektronischer Moderator

und der Künstlername von
 Zini (Fußballspieler) (* 2002), angolanischer Fußballspieler

Zini bezeichnet außerdem:

 Zini (Longhai), Gemeinde in der chinesischen Provinz Fujian
 Zini (Verona), Ort in der italienischen Provinz Verona
 Zini (Berg) auf der Halbinsel Kefalos der griechischen Insel Kos
 Stadio Giovanni Zini, Fußballstadion in Cremona, Italien

Siehe auch:
 Zinni
 Sini